Detta är en lista över sjöar i Torsås kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Torsås kommun.

Lista

Torsås kommun
 Lista